Plusieurs basiliques sont nommées basilique Notre-Dame-du-Pilier en référence à l’apparition mariale dite de la Vierge du Pilier :
 la basilique Notre-Dame-du-Pilier de Buenos Aires en Argentine ;
 la  de Pilar au Paraguay ;
 la  de San Vicente au Salvador ;
 la basilique Notre-Dame-du-Pilier de Saragosse en Espagne.

Voir aussi 
 Liste de basiliques catholiques

~NotreDamePilier
NotreDamePilier